Damer bezeichnet:

 Damar (Insel), eine der Barat-Daya-Inseln (Südwestinseln) in der Bandasee, Provinz der Molukken, Indonesien
 Damar (Insel, Nordmolukken), Insel in der Provinz der Nordmolukken, Indonesien
 Damer (Gemeinde Nikolsdorf), Fraktion von Nikolsdorf, Bezirk Lienz, Tirol

Damer ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Damer, 1. Earl of Dorchester (1718–1798), britischer Adliger und Politiker
 Leon Damer (* 2000), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dahmer
 Dammer